iPhone — серія смартфонів від компанії Apple Inc..
 iPhone (першого покоління)
 iPhone 3G
 iPhone 3GS
 iPhone 4
 iPhone 4S
 iPhone 5
 iPhone 5S
 iPhone 5C
 iPhone 6
 iPhone 6 Plus
 iPhone 6S
 iPhone 6S Plus
 IPhone SE
 iPhone 7
 iPhone 7 Plus
 iPhone 8
 iPhone 8 Plus
 iPhone X
 iPhone OS — назва операційної системи iOS до червня 2010 року.
 Linksys iPhone — лінійка інтернет-пристроїв від компанії Cisco Systems.
 IPhone — серія андроїд-смартфонів від бразильської компанії IGB Eletrônica.